Composition steht für:

 Advanced Composition Explorer, NASA-Raumsonde (1997)
 Composition B, Mischung aus zwei Sprengstoffen
 Composition-Manager, Computerprogramm
 Composition-Standard, Komponenten in einem Komponentenmodell
 Distributed Feature Composition (DFC), Architektur zur Beschreibung und Implementierung von Telekommunikationsdiensten
 Porter-Duff Composition, Begriff aus der Computergrafik

Siehe auch:
 Komposition
 Komposit, Composite, Kompositum